Городняны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Городняны — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Городняны — деревня в Витебском районе Витебской области.